NDH peut désigner :
 Nezavisna Država Hrvatska, l'État indépendant de Croatie, un régime dictatorial ayant existé de 1941 à 1945 ;
 la Neue Deutsche Härte, un genre de heavy metal apparu en Allemagne.